Esistono più comuni francesi con questo nome

Rumont – Mosa
Rumont – Senna e Marna